Лос Хуарез има више значења:

 Лос Хуарез, Наранхал (Сабаниља), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Хуарез (Канатлан), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Хуарез (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Хуарез (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Хуарез (Текалитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Хуарез (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Лос Хуарез (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Хуарез (Херез), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику